Владо Керошевић (26. април 1955, Тузла) је босанскохерцеговачки глумац и режисер.

Биографија 
Владо Керошевић је дипломирао на Факултету драмских умјетности у Београду 1978. године у класи професора Миње Дедића. Након дипломирања ангажован је у ансамблу Народног позоришта Тузла гдје остаје до 1993. године. Од тада он своје мјесто проналази на Академији сценских умјетности у Тузли и позориштима у Хусину и Живиницама. Од 1999. године ради као професор глуме и говора на Академији драмских умјетности Тузли. Тренутно је и декан ове високошколске установе. Године 2002. године оснива Театар Кабаре Тузла. По свом организационом и програмском концепту овај Театар је камерни и модерни позоришни механизам. За неколико година егзистирања успио је да се развије у репертоарско позориште.

Филмографија 

|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1970.-те
|-
| 1974. || Траг (ТВ) ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4"
| 1979. || Осма офанзива Бањац Марушкин

1980.-те
|-
| 1981. || Веселин Маслеша ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
|-
| 1982. || Операција Теодор ||
|-
| 1982. || Коже  (ТВ серија)||	Безбрига 
|-
| 1983. || Дани Авној—а  (ТВ серија)||
|-
| 1986. || Приче из фабрике  (ТВ серија)||
|-
| 1987. || Римски дан ||
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 1990.-те
|-
| 1990. || Станица обичних возова ||
|-
|- style="background:Lavender; text-align:center;"
| colspan="4" | 2000.-те
|-
| 2003. || Ремаке ||
|-
| 2005. || Добро уштимани мртваци ||
| 2012. || Луд,збуњен,нормалан || Атиф Ђукеловић
|}

Улоге у позоришту

Представе у продукцији Театра Кабаре Тузла

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1955.
Тузлаци
Босанскохерцеговачки глумци
Бивши студенти Универзитета уметности у Београду